Sarah Walker (ur. 1943) – brytyjska śpiewaczka
 Sarah Walker (ur. 1988) – nowozelandzka kolarka
 Sarah Walker – postać z serialu Bracia i siostry